Bridging the Gap – album dei Black Eyed Peas del 2000
 Bridging the Gap – album di Charlie Wilson del 2000
 Bridging the Gap – singolo di Nas del 2004